The Heart of a Gypsy – cortometraggio del 1912 diretto da Herbert Brenon
The Heart of a Gypsy – film del 1912 diretto da Harry McRae Webstere Charles Miller (1919)

Note